В таблице приведена хронология истории Бутана, включая важные правовые и территориальные изменения, а также политические события в королевстве и государствах-правопредшественниках.

Примечания

Ссылки 
 Bhutan profile - Timeline / bbc.com , 14 February 2018

История Бутана
Бутан